Le Dernier Voyage peut désigner :
Le Dernier Voyage (Side Street), film américain réalisé par Malcolm St. Clair, sorti en 1929 ;
Le Dernier Voyage (The Hasty Heart), film américain réalisé par Vincent Sherman, sorti en 1949 ;
Le Dernier Voyage, téléfilm de Bruno Gantillon de 1995 ;
Le Dernier Voyage, épisode de la série télévisée Star Trek: Enterprise diffusé en 2005 ;
Le Dernier Voyage, court métrage français réalisé par Frédéric Durin, sorti en 2007.
Le Dernier Voyage, film français de science-fiction réalisé par Romain Quirot, sorti en 2020.